Gheorghe Baciu se poate referi la:
 Gheorghe Baciu (1923-2004), coregraf român
 Gheorghe Baciu (n. 1936), savant și medic din Republica Moldova
 Gheorghe Baciu (n. 1949), senator român